Мойковац () е град и център на община в северната част на Черна гора.

Население 
Според преброяването от 2011 г. има 3590 жители.

Личности 

 Душко Маркович, политик
 Миодраг Божович, футболист
  Дарко Станич, бивш хандбалист
 Даниел Фуртула, лекоатлет
 Небойша Богавац, баскетболен треньор
 Стефан Савич, футболист

Побратимени градове 

  Идрия, Словения

Източници 

Градове в Черна гора